De Avelingen, een natuurgebied
 Avelingen (industrieterrein), het gelijknamige industrieterrein